Dil’man kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Dilman, ort, Aghsu,

Iran 

 Deylamān, ort, Gilan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar